Kevin Brown – attore statunitense
Kevin Brown – calciatore scozzese 
Kevin Brown – giocatore di baseball statunitense
Kevin Brown – storico britannico